Dubigeon ist der Familienname folgender Personen:

 Loïc Dubigeon (1934–2003), französischer BDSM-Künstler und -Illustrator
 Yves-Marie Dubigeon (1927–2007), französischer Geistlicher, Bischof von Sées